Salo bezeichnet:
 Salo, Stadt in Südwestfinnland
 Salò, Stadt in Italien am Gardasee, in der Provinz Brescia
 die faschistische Italienische Sozialrepublik, auch Republik von Salò genannt
 den dort handelnden Film Salò o le 120 giornate di Sodoma (deutscher Titel Die 120 Tage von Sodom) von Pier Paolo Pasolini
 Salo (Tupiza), Ortschaft im Departamento Potosí in Bolivien
 Salo (Zentralafrikanische Republik), Ort in der Zentralafrikanischen Republik
 den antiken Namen eines Flusses in Celtiberia, der heutige Jalón in Spanien
 Salo (Lebensmittel), osteuropäisches Nahrungsmittel
 das Unternehmen Salo Holding
 Salor, Streichinstrument in Nordthailand

Salo ist der Familienname folgender Personen:
 Arvo Salo (1932–2011), finnischer Schriftsteller und Politiker
 Elina Salo (* 1936), finnische Schauspielerin
 Gasparo da Salò (1540–1609), italienischer Geigenbauer
 Jani Salo (* 1974), finnischer Skispringer
 Kasperi Salo (* 1979), finnischer Badmintonspieler
 Kenan Salo (* 2001), österreichischer Fußballspieler
 Mika Salo (* 1966), finnischer Formel-1-Rennfahrer
 Ola Salo (* 1977), schwedischer Sänger und Musiker
 Päivi Salo (* 1974), finnische Eishockeyspielerin
 Pekka Salo (1940–2019), finnischer Skispringer und Unternehmer
 Rolf Salo (* 1950), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP)
 Sami Salo (* 1974), finnischer Eishockeyspieler
 Teemu Salo (* 1974), finnischer Curlingspieler
 Teppo Salo (* 1997), finnischer Unihockeyspieler
 Tommy Salo (* 1971), schwedischer Eishockeyspieler
 Vello Salo (1925–2019), estnischer Theologe, Übersetzer und Verleger
 Vesa Salo (* 1965), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Sallo
 Salow